Пьер Эмманюэль, также Пьер Эммануэль, собственно Ноэль Матьё (, 3 мая 1916, Ган, Атлантические Пиренеи — 24 сентября 1984, Париж) — французский поэт, журналист.

Биография 
Воспитывался дядей со стороны отца (родители эмигрировали в США). Окончил филологический факультет Лионского университета, работал учителем. Его поэтическим наставником в конце 1930-х годов стал Пьер Жан Жув.

Во время войны участвовал в Сопротивлении, его стихи вошли в знаменитую антифашистскую антологию Честь поэтов (1943). После войны занимался журналистикой, печатался в лево-католических изданиях (Эспри и др.). Возглавлял английскую и американскую редакции Французского радио и телевидения (RTF, 1945—1959). Выступал как приглашенный профессор в университетах США. Был президентом Международной ассоциации за свободу культуры, возглавлял ПЕН-клуб Франции (1973—1976), Национальный институт аудиовизуальных медиа и др.

Автор монографии о Бодлере (1967, переведена на англ. и яп. языки), выступал также как переводчик.

Избранные произведения 
 Элегии/ Elégies (1940)
 Гробница Орфея/ Tombeau d’Orphée (1941)
 Le Poète et son Christ (1942)
 День гнева/ Jour de colère (1942)
 Combats avec tes défenseurs (1942)
 Молитва Авраама/ Prière d’Abraham (1943)
 Sodome (1944)
 Cantos (1944)
 La liberté guide nos pas (1945)
 Поэзия, пламенный разум/ Poésie, raison ardente (1947)
 Qui est cet homme (1947)
 Car enfin je vous aime, роман (1950)
 Вавилон/ Babel (1951)
 Работник одиннадцатого часа/ L’ouvrier de la onzième heure (1953)
 Le monde est intérieur, эссе (1967)
 Иаков/ Jacob (1970)
 К вопросу о культурной политике/ Pour une politique de la culture, эссе (1971)
 София/ Sophia (1973)
 Tu (1978)
 Le Livre de l’Homme et de la Femme, трилогия
 Una ou la mort la vie (1978)
 Duel (1979)
 L’Autre (1980)
 Le grand œuvre, Cosmogonie (1984)

Сводные издания 
 Œuvres poétiques complètes. Lausanne: L'Âge d’homme, 2001, t. I, 1940—1963.
 Œuvres poétiques complètes. Lausanne: L'Âge d’homme, 2003, t. II, 1970—1984.
 Tombeau d’Orphée suivi de Hymnes orphiques/ Edition établie et préfacée par Anne-Sophie Andreu. Lausanne: L'Âge d’homme, 2001.
 Lettres à Albert Béguin: correspondance 1941—1952/ Edition établie et annotée par Aude Préta-de Beaufort. Lausanne; Paris: L'Âge d’homme, 2005 (coll. «Cahiers Pierre Emmanuel», n° 2)

Признание 
 Большая премия Французской Академии за поэзию.
 Член Французской Академии (1968). В 1975, после избрания в Академию писателя Фелисьена Марсо, которого Эмманюэль считал коллаборационистом, отказался от звания академика, отказ не был принят.

Награды 
 Офицер ордена Почётного легиона;
 Великий офицер французского ордена Заслуг;
 Командор французского Ордена искусств и литературы.

Память 
 Имя Пьера Эмманюэля с 1985 носит площадь в 1-м округе Парижа (квартал Ле-Аль).

Примечания

Литература 
 Bosquet A. Pierre Emmanuel. Paris: Seghers, 1971 (coll. Poète d’aujourd’hui)
 Andreu A.-S. Pierre Emmanuel, Paris: Les Éditions du Cerf, 2003.
 Grünberg-Bourlas I. Pierre Emmanuel ou la Matière Spirituelle. Paris: Publibook, 2004
 Simonnet A. Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint. Paris: Parole et Silence, 2010

Ссылки 
 Официальный сайт поэта
 Биография на сайте Французской Академии
 Статья на сайте католического журнала Дух и жизнь

Выпускники Лионского университета
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Журналисты Франции
Христианские социалисты
Члены Французской академии
Литераторы, известные под псевдонимами
Президенты Международного ПЕН-клуба